A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a női súlylökés selejtezőit és döntőjét augusztus 22-én rendezték. A versenyen 24-en indultak. A nevezési szint 17,75 méter, az automatikus döntős szint 18,30 méter volt

A címvédő Valerie Adamsen 2015 augusztusában térdműtétet végeztek el, ezért nem indult.

A magyar Márton Anita országos csúccsal negyedik helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női súlylökésben:

A versenyen új rekord nem született.

Versenynaptár

Az időpontok helyi idő szerint, zárójelben magyar idő szerint olvashatóak.

Eredmények 
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtezők

Döntő

Jegyzetek

Források
 Selejtező
 Döntő

2015-ös atlétikai világbajnokság